Siempre — альбом группы Il Divo, созданной британским продюсером Саймоном Коуэллом в 2004 году. Альбом был выпущен 21 ноября 2006 года в США и Канаде и 27 ноября в остальном мире. Продюсеры — Стив Мак,  и .

Подготовительный этап 
Как рассказал в интервью  Стив Мак, продюсер группы Саймон Коуэлл предварительно отобрал около 200 песен, которые могли бы быть записаны для нового альбома. Из этого числа Коуэлл выбрал 40 песен, которые представил Стиву Маку на рассмотрение. Задача Мак состояла в том, чтобы высказать своё мнение насчёт того, «пойдёт» или нет та или иная песня. Когда количество рассматриваемых треков сократилось до 18 или 19, Мак собрал группу, чтобы посмотреть, как песни будут звучать в их исполнении и какие из них подходят коллективу. В итоге было записано 15 песен, однако в конечный вариант альбома вошли только 10 плюс один бонусный трек. В число композиций попали в том числе выполненная в новой аранжировке Nights in White Satin (оригинальное исполнение — группа The Moody Blues) и , перезаписанная своим первоначальным исполнителем — музыкантом . Некоторые песни для записи были переведены с английского на итальянский и испанский языки.

Список композиций

Места в чартах

Примечания 

Альбомы Columbia Records
Альбомы Syco Music
Альбомы Il Divo